Longhena bezeichnet:
 
 Longhena (Lombardei), einen italienischen Ort in der Region Lombardei 
 Baldassare Longhena, einen italienischen Architekten des Barocks